Papa Pau II (Venècia, 1417 -?)
 Pau II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble
 Pau II d'Emesa, bisbe romà d'Orient d'Emesa